«Midnight Sky» () — песня, записанная американской певицей Майли Сайрус. Вышла 14 августа 2020 года на лейбле RCA Records как лид-сингл её предстоящего седьмого студийного альбома «Plastic Hearts».

История 
4 августа 2020 года Сайрус опубликовала в Твиттере музыкальное видео для её же старой песни 2008 года «Start All Over» с хэштегами «#sheiscoming» и «#butforrealthistime», в связи с её давно откладывающимся седьмым студийным альбомом She Is Miley Cyrus. Позже в тот же день она поделилась в социальных сетях превью песни «Midnight Sky». 6 августа она объявила, что 14 августа он будет выпущен как сингл с альбома.

Превью «Midnight Sky» было выпущено одновременно с запуском Instagram Reels, сервиса обмена видео, аналогичного TikTok, 6 августа 2020 года.

Музыка и слова 
«Midnight Sky» это яркое диско в стиле музыки 1980-х годов, поп-рок  и синти-поп песня, содержащая сэмплы сингла Стиви Никс «Edge of Seventeen» (1982). Слова песни навеяны разводом Сайрус с актёром Лиамом Хемсвортом и отношениями с блогершой Кейтлинн Картер и австралийским музыкантом Коди Симпсоном.

Концертные выступления 
Сайрус впервые исполнила «Midnight Sky» 30 августа 2020 года на церемонии 2020 MTV Video Music Awards, где она в конце выступления раскачивалась на диско-шаре, ссылаясь на свою песню 2013 года «Wrecking Ball».
Спустя день она исполнила эту песню в программе Live Lounge на BBC Radio 1.
10 сентября она исполнила песню на шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Позже она исполнила песню на фестивале iHeartRadio Music Festival 2020. Потом, 9 октября - на шоу The Graham Norton Show. 16 октября она спела её в программе MTV Unplugged - Backyard Sessions special, а 18 октября в Лос-Анджелесе на благотворительном фестивале Save Our Stages Fest from Whiskey a Go Go (вместе с кавер-версией песни Zombie 1994 года группы The Cranberries) в поддержку независимых музыкальных площадок, которые рискуют навсегда закрыть свои двери из-за пандемии коронавируса.

Музыкальное видео 
Официальное музыкальное видео для «Midnight Sky» вышло 14 августа 2020 года на канале YouTube. Сайрус изображена в различных декорациях, таких как комната с зеркалами, неоновая дискотека с лентами и разноцветными статуями животных из джунглей, одетая в чёрно-белый пятнистый брючный костюм, блестящий макияж, черное боди Chanel, чёрные перчатки, покрытые драгоценными камнями Swarovski. Она также появляется обнаженной в ванне с разноцветными мячами. 10 сентября Сайрус исполнила песню на шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Награды и номинации

Чарты

Сертификации

История релиза

Примечания

Ссылки 
 
 

Песни Майли Сайрус
Синглы RCA Records
Песни, продюсированные Максом Мартином
Песни, написанные Луи Беллом
Песни, написанные Майли Сайрус